Orlov,  è un nome di origine russa derivante da orel (aquila); al femminile Orlova.

È il cognome di una famiglia dell'aristocrazia russa.

Geografia 
Orlov – città russa nell'Oblast' di Kirov in Russia
Orlov – comune della Slovacchia nel distretto di Stará Ľubovňa

Persone 
Aleksandr Jakovlevič Orlov – astronomo
Aleksandr Ivanovič Orlov (1873-1948) – condottiero 
Aleksandr Ivanovič Orlov (nato il 1949) – sociologo
Aleksandr Michajlovič Orlov (1895-1973) – ufficiale del KGB che fuggì in Occidente
Aleksandr Sergeevič Orlov (1871-1947) – critico letterario e membro dell'Accademia nazionale dell'URSS (Академия наук СССР)
Aleksandr Sergeevič Orlov (1938) – storico sovietico e russo
Aleksandr Jakovlevič Orlov (1880-1954) – astronomo
Aleksej Fëdorovič Orlov – politico
Aleksej Grigor'evič Orlov-Česmenskij (1737-1807) – generale, ammiraglio e uomo politico ai tempi di Caterina II di Russia
Dmitrij Nikolaevič Orlov (1892-1955) – attore
Fëdor Grigor'evič Orlov (1741-1796) – militare 
Fëdor Jevplovič Orlov (1843-1892) – scienziato nel campo della meccanica
Georgij Orlov (1901-1981) – architetto
Grigorij Grigor'evič Orlov (1734-1783) – favorito di Caterina II
Grigorij Ivanovič Orlov (1685-1746) – militare e governatore di Velikij Novgorod
Ivan Ivanovič Orlov (1861-1928) – inventore
Ivan Vasil'evič Orlov (1899–?) – elmintologo
Ivan Efimovič Orlov (1886-1936) – filosofo
Michail Fëdorovič Orlov (1788-1842) – membro del Movimento decabrista
Michail Orlov (nato il 1967) – atleta
Nicholas W. Orloff – agente segreto russo negli USA
Nikolaj Alekseevič Orlov (1827-1885), diplomatico russo
Nikolaj Andreevič Orlov (1892-1964) – pianista russo
Nikolaj Vasil'evič Orlov (1863-1924) – pittore russo
Sergej Michajlovič Orlov (1911-1971) – scultore
Sergej Sergeevič Orlov (1921-1977) – poeta sovietico
Sergej Vladimirovič Orlov (1880-1958) – astronomo
Vasilij Aleksandrovič Orlov (1896-1974) – attore e pedagogo
Vasilij Ivanovič Orlov (1848-1885) – statistico ed economista
Vasilij Sergeevič Orlov (1856/1857-1907) – direttore di coro
Vladimir Aleksandrovič Orlov (nato il 1938) – atleta
Vladimir Mitrofanovič Orlov (1895-1938), comandante militare sovietico
Vladimir Nikolaevič Orlov (1869-1927) – generale russo
Vladimir Nikolaevič Orlov (1908-1985) – critico letterario sovietico
Vladimir Pavlovič Orlov (1921-1999) – politico sovietico
Vladimir Viktorovič Orlov (1936-2014) – scrittore
Egor Orlov (1865-1944) – chimico, tecnologo ed accademico
Jurij Aleksandrovič Orlov (1893-1966) – paleontologo e accademico
Jurij Fëdorovič Orlov (1924-2020) – fisico nucleare sovietico dissidente ed attivista dei diritti umani 
Vasilij Orlov-Denisov (1775-1843) – generale di cavalleria

Personaggi cinematografici

Orlov, antagonista di James Bond nel film Octopussy - Operazione piovra
Yuri Orlov, protagonista del film del 2005 Lord of War (ruolo interpretato da Nicolas Cage)

Altro 
2724 Orlov – asteroide della fascia principale
Orlov – cratere lunare
Orlov – diamante
Orlov – razza di cavalli
Rivolta Orlov – evento nella Guerra russo-turca (1768-1774) che prese il nome dall'ammiraglio Aleksej Grigor'evič Orlov-Česmenskij.
Vitello alla Orloff, un piatto del XIX secolo della cucina Franco-Russa

Pagine correlate 

Orlova
Orlovskij